Геннадий Викторович Сильчук (Жаров) (13 июня 1949 — 20 июля 2021, Москва) — советский и российский певец, автор песен в жанре русский шансон.

Биография 
Родился в семье Виктора Нестеровича Сильчука, артиста Мосэстрады, и Клавдии, медицинской работницы. В 1968 году Геннадий окончил химический техникум и почти сразу же был призван на службу в армию. Служил в Баку в войсках ПВО, где выступал в качестве басиста армейского ВИА. Первые песни начал писать в начале 1970-х, участвовал в различных мероприятиях, фестивалях, слётах, концертах. С 1976 года пишет на свои стихи. Недолгое время был вокалистом и басистом в группе «Контрасты» при Бауманском телефонном узле в Москве. В 1980 году окончил Московский автомеханический институт по специальности инженер-конструктор, в дальнейшем работал по специальности. В 1980-х занял 1-е место на 2-м фестивале авторской песни, где получил диплом 1-й степени, подписанным Я. А. Френкелем. Были отмечены песни «Аксинья» и «Ушаночка».

В 1990 году начинает создавать группу при содействии продюсера Сергея Трофимова (не путать с Трофимом).

В 1992 году появилась группа «Амнистия-2». В том же году выпускает альбом «Ушаночка», который и принёс известность. Дипломант премии «Шансон года», много гастролировал как сольно, так и с группой. В 2006 году у дочери, Алёны Геннадьевны Жаровой, вышел диск «Алые паруса», песни к которому написал отец. Играл на бас-гитаре и губной гармошке.

20 июля 2021 года умер от коронавируса в Москве.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Исполнители русского шансона
Умершие от COVID-19 в России